Sancti-Spíritus, község Spanyolországban, Extremadura autonóm közösségben, Badajoz tartományban
Sancti-Spíritus, község Spanyolországban, Kasztília és León autonóm közösségben, Salamanca tartományban
Sancti Spíritus, község Kubában, Sancti Spíritus tartományban
Sancti Spíritus (tartomány), tartomány Kubában